Frodeno ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Frodeno (* 1981), australische Triathletin
 Jan Frodeno (* 1981), deutscher Triathlet